El nombre Miki puede estar relacionado con cualquiera de los siguientes artículos:

Lugares:
Miki (Hyōgo), una ciudad en la Prefectura de Hyōgo, Japón
Miki (Kagawa), una ciudad en la prefectura de Kagawa, Japón 
Miki (Azerbaiyán), una ciudad en Astara Rayon, Azerbaiyán

Personas:
Massimo Miki Biasion (1958), piloto de rally
Predrag Miki Manojlović (1950), actor serbio
Miki Nadal (1967), humorista español
Miki Roqué (1988-2012), futbolista español
Miki Núñez (1996), cantante español
Shigeru Miki (1901-1974), botánico japonés 
Mikis Theodorakis (1925), músico griego

Otros usos:
SF-A2 Miki, un vocaloid
Micky (1943), cantante español